Fukumi Shimura – japońska artystka zajmująca się tworzeniem i farbowaniem kimon
 Gorō Shimura
 Naoki Shimura – japoński skoczek narciarski
 Takashi Shimura

 Zobacz też